Зи́мний ку́бок 2017 го́да () — 5-й розыгрыш Зимнего кубка Высшей лиги по футболу в Латвии, который проходил с 14 января по 22 февраля 2017 года. Турнир был международным, поскольку помимо латвийских команд, в нём участвовали клубы Литвы и Эстонии.

Турнирная таблица 

* Команды участвовали вне конкурса.

Результаты матчей

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Голы в свои ворота
  Ралфс Джериньш («Спартак», забил за РФШ)
  Игорь Савченков («Вентспилс», забил за «Лиепая»)

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица Зимнего кубка 2017 года
 Календарь и результаты матчей Зимнего кубка 2017 года

2017
Футбол в Латвии в 2017 году
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017